Severny (forme masculine, Северный) ou Severnoye (forme neutre, Северное),  ou septentrional (adjectif en langue slave relatif au nord, Север en russe), ainsi que les variantes de transcription Severnyi ou Severnii ou Severni, peut faire référence à :
 Blagovechtchensk-Severny, quartier de la ville russe de Blagovechtchensk,
 Severny (Муниципальный округ Северный) et Severny Medvedkovo (Муниципальный округ Северное Медведково), deux districts municipaux du district administratif nord-est de Moscou en Russie,
 Île Severny (остров Северный), île russe de l'archipel de la Nouvelle Zemble, 
 Severny, cépage russe résistant au froid,
 (1737) Severny, astéroïde découvert le  par Lioudmila Tchernykh,
 Severny, commune urbaine située dans l'oblast de Moscou, en Russie.
 Severny, volcan selon la liste des volcans d'Asie,
 Arcady Severny (né Zvezdine) (Аркадий Северный; Аркадий Дмитриевич Звездин) (1939-1980), chanteur populaire russe de Léningrad (Saint-Pétersbourg aujourd'hui),
 Severnyi vestnik (Le Messager du Nord en russe), ancienne revue littéraire publiée en Russie à la fin du . Le roman La Steppe d'Anton Tchekhov y fut publié en 1888,
 Severni Kočarnik (Северни Кочарник), village de Serbie,

Severnaya ou Severnaïa (forme féminine, Северная) peut faire référence à :
 Dans le film et le jeu vidéo GoldenEye, Severnaya est le centre de contrôle des armes spatiales russes,
 Severnaya Dvina (Dvina septentrionale, Северная Двина), fleuve de 744 km qui coule au Nord de la Russie d'Europe,
 Severnaïa Zemlia (Северная Земля), archipel russe de l'océan Arctique
 Tour Nord (Северная Башня), tour du centre commercial Moskva-City de Moscou,
 Ossétie-du-Nord-Alanie (Республика Северная Осетия-Алания),
 la mine de Severnaïa, mine de charbon russe à proximité de la ville de Vorkouta.
 Severnaïa, compagnie de production de viande de poulets et d'œufs en Russie.